Futbolnyj klub Lokomotiv Liski (rusky: Футбольный клуб «Локомотив» Лиски) byl ruský fotbalový klub sídlící ve městě Liski ve Voroněžské oblasti. Založen byl v roce 1936, zanikl v roce 2016. Klubové barvy byly červená a zelená.

Své domácí zápasy odehrával na stadionu Lokomotiv s kapacitou 10 000 diváků.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky – archiv z 31. března 2016 

Zaniklé ruské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1936
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2016